О’Флаэрти, Флаэрти (, ) — ирландская фамилия. Известные носители:

 О’Флаэрти, Лайам (1896—1984) — англо-ирландский писатель-новеллист, один из ярких представителей «кельтского возрождения».
 О’Флаэрти, Уэнди (в девичестве Донигер; род. 1940) — американский индолог.
 Флаэрти, Джим (1949—2014) — канадский политик.
 Флаэрти, Роберт (1884—1951) — американский кинорежиссёр.